Masin ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Masin (* 1977), polnischer Politiker
 Claudio Masin (* 1958), argentinischer Schauspieler und Regisseur
 El Mago Masin (* 1969), deutscher Musiker und Kabarettist
 George Gabriel Masin (* 1947), US-amerikanischer Fechter
 Gwendolyn Masin (* 1977), niederländische Violinistin
 Wiktor Iwanowitsch Masin (1954–2022), sowjetischer Gewichtheber

sowie der
 Mašín-Brüder

Masin bezeichnet:
 ein Dorf in Osttimor, siehe Costa (Pante Macassar)
 ein Berg in Osttimor, siehe Fatumasin
 einen Fluss an der Grenze zwischen Osttimor und Indonesien, siehe Masin (Fluss)

Siehe auch:
 Massin